Эверард Котс (; 1861—1922) — индоамериканская . Настоящее имя Сара Джаннетт Дункан ().

Биография 
Родилась в Канаде в семье торговца галантереей. Была старшей из девяти детей. Получила педагогическое образование. В 1890 году вышла замуж за редактора английской газеты и энтомолога Эверарда Чарльза Котса в Индии, где и жила.

Сочинения 
 «А Social Departure» (1890);
 «An American Girl in London» (1891);
 «His Honour and a Lady» (1896);
 «A Voyage of Consolation» (1898);
 «The Path of a Star» (1899);
 «On the other Side of the Latch» (1901);
 «Those Delightful Americans» (1902);
 «The Pool in the Desert» (1903);
 «The Imperialist» (1904).

Примечания

Литература 
 

Писатели Индии
Писатели Канады
Журналисты The Washington Post